Obando kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Inírida (departementshuvudort), Guainía, 
 Obando (kommun), Valle del Cauca, 
 Obando (kommunhuvudort), Valle del Cauca,

Filippinerna 

 Obando, Filippinerna, kommun, Centrala Luzon, Province of Bulacan,